Posse – gruppi musicali alternativi, attivi in Italia tra gli anni ottanta e gli anni novanta
 Posse comitatus – nei paesi anglosassoni di Common Law, l'autorità esercitata dallo sceriffo della contea di arruolare uomini per assisterlo
 Posse – una città dello stato brasiliano del Goiás
I giustizieri del West (Posse) – film statunitense del 1975 diretto da Kirk Douglas
 Posse - La leggenda di Jessie Lee – un film western del 1993
 Posse – rivista italiana di attualità politica e sociale diretta da Antonio Negri

Altri progetti